Das Wort Turkana bezeichnet

 eine Ethnie in Afrika, siehe Turkana (Ethnie)
 eine Sprache in Afrika, siehe Turkana (Sprache)
 das größte Binnengewässer Kenias, siehe Turkana-See
 einen Bezirk in der kenianischen Provinz Rift Valley, siehe Turkana County
 häufig ein am Turkana-See entdecktes fossiles Skelett, siehe Nariokotome-Junge